IRK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kirksville (Missouri) (Stati Uniti)
 irk – codice ISO 639-3 della lingua iraqw